Mont-Tremblant puede hacer referencia a:

 Mont-Tremblant, una ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Circuit Mont-Tremblant, autódromo al norte de la localidad de Mont-Tremblant Quebec, Canadá.
 Aeropuerto Internacional de Mont Tremblant, aeropuerto internacional que sirve a la ciudad anterior.
 Monte Tremblant o Mont Tremblant, una montaña en los montes Laurentinos en Quebec, Canadá.